Теория на конспирацията може да се отнася за:

 Теория на конспирацията, теория за предполагаем заговор;
 Теория на конспирацията, американски филм;